Danmarks Modigste er et dansk realityprogram, som sendes på TV3. Programmets vært er Jakob Kjeldbjerg, som tidligere har deltaget i bl.a. Robinson Ekspeditionen.

I programmet Danmarks Modigste kommer 16 konkurrenter ud på udfordringer, hvor deres mod testes. Efter en udfordring, vælger pågældende holdvindere nogen fra det tabende hold én til at konkurrere i en duel. Den valgte person vælger nu anden deltager til at slutte sig til dem. Taberen af duellen elimineres fra konkurrencen.

Deltagere 2017, sæson 1

Referencer
http://www.tv3.dk/danmarks-modigste 

Realityshows fra Danmark
TV3-serier
Danske tv-serier fra 2010'erne